Jalševec (Zagreb), naselje u Gornjoj Dubravi, u Zagrebu
 Jalševec Breški, gradsko naselje Ivanić-Grada, Zagrebačka županija
 Jalševec Nartski, naselje u općini Rugvica, Zagrebačka županija
 Jalševec Svibovečki, naselje u općini Varaždinske Toplice, Varaždinska županija